Иммель — немецкая фамилия. Известные носители:

 Иммель, Айке (род. 1960) — немецкий футболист. 
 Иммель, Владимир Флорианович (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Иммель, Ян-Олаф (род. 1976) — немецкий гандболист.